Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary (Mary Elizabeth, kronprinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat (født Mary Elizabeth Donaldson 5. februar 1972 i Hobart, Tasmanien, Australien)) er i sin egenskab af sit ægteskab med Kronprins Frederik Danmarks kronprinsesse og forventes således at blive landets næste dronning. Kronprinsesse Mary er ridder af Elefantordenen.

Familie 
Mary kommer fra en skotsk immigrantfamilie i Australien. Kronprinsessens far, dr. John Dalgleish Donaldson, har undervist på Oxford University. Han har været ansat på University of Tasmania fra 1967 til han blev pensioneret i 2003 hvor han var leder af matematikafdelingen og senere dekan på fakultetet for naturvidenskab og teknologi. Efterfølgende har han været professor i anvendt matematik på det koreanske Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) i Sydkorea.

Mary er yngste datter af professor John Dalgleish Donaldson og Henrietta Clark.

Marys mor var Henrietta Clark Horne, der arbejdede for rektoren på University of Tasmania. Etta, som hun blev kaldt, døde i 1997 efter komplikationer fra en hjerteoperation seks uger tidligere. Marys mor var og Marys far er født i Skotland, og de flyttede til Tasmanien i 1963.

I 2001 giftede John Dalgleish Donaldson sig med kriminalromanforfatteren Susan Elizabeth (født Horwood). John Donaldson var gæsteprofessor på Aarhus Universitet. Han har også undervist på Københavns Universitet.

I juli 2006 blev John Donaldson "vind-ambassadør" for at støtte den danske vindmølleindustri.

Kronprinsessen har to søstre og en bror: Jane Alison Stephens (farmaceut), født den 26. december 1965, Patricia Anne Bailey (sygeplejerske), født den 16. marts 1968 og John Stuart Donaldson (geolog), født den 9. juli 1970.

Uddannelse og karriere 

Kronprinsesse Mary har en bachelor i jura og erhvervsøkonomi (Bachelor of Commerce and Law – BCom.LLB) fra University of Tasmania. Hun fik diplom i markedsføring og reklame af The Advertising Federation of Australia (AFA) og Australian Direct Marketing Association. Hun har arbejdet for DDB Needham (Melbourne) og Young & Rubicam (Sydney) inden hun i 2002 flyttede til Danmark og blev ansat hos Microsoft Business Solutions som projektkonsulent for virksomhedsudvikling, kommunikation og marketing. Hun har også arbejdet i Edinburgh og Paris.

Kronprinsessens modersmål er engelsk. Hun taler dansk og fransk.

Forlovelse og bryllup

Forlovelse 
Lørdag den 16. september 2000 mødte Mary Danmarks Kronprins Frederik på en pub, ved navn "Slip Inn" under de Olympiske lege i Sydney. I et interview siger hun, at det er et tilfælde, at de mødtes, da hun havde taget mod en invitation fra en veninde om at møde nogle spanske deltagere i de olympiske lege. "Det var en fest med nogle australiere og to af den spanske konges nevøer samt kronprins Frederik, prins Joachim, prins Nikolaos af Grækenland og prinsesse Märtha Louise. Jeg vidste ikke, hvem de var", har Mary fortalt.

Den 8. oktober 2003 gav Dronning Margrethe sin tilladelse til, at kronprins Frederik kunne gifte sig med den australsk-britiske statsborger Mary Elizabeth Donaldson.

Bryllup 

Mary Donaldson og kronprins Frederik blev den 14. maj 2004 gift i Københavns Domkirke, som var udsmykket med roser, nelliker, pæoner, fladbælger, skotske klokkeblomster og tasmansk eukalyptus. Mary blev ved brylluppet fulgt af tre australske brudepiger; sine søstre Jane Stephens og Patricia Bailey og sin bedste ven Amber Petty. De tre havde ansvaret for Marys seks meter lange slæb i satin. Efter ceremonien kørte kronprinsesse Mary og kronprins Frederik en 2 km lang tur i Københavns gader, hvor tusinder ønskede parret tillykke. Parret kørte til Amalienborg, hvor de trådte frem på balkonen og blev hilst med et hav af vinkende flag.

Senere samme dag var der festmiddag på Fredensborg Slot , hvor kronprins Frederik, prins Henrik og John Donaldson holdt tale. Kronprinseparret tog på bryllupsrejse til Zanzibar i Tanzania og ifølge Ekstra Bladet var de også i Kenya.

Ændring af statsborgerskab og ægtepagt 
Folketinget vedtog en lov, så Mary Donaldson, som var australsk og britisk statsborger, fik dansk statsborgerskab, da hun blev gift med kronprinsen. Det er normal procedure for nye udenlandske medlemmer af den kongelige familie. Som presbyterianer accepterede hun at blive lutheraner. Mary underskrev en ægtepagt som såvel hendes svigerfar som hendes svigerinde Alexandra gjorde, da de kom ind i den kongelige familie. Ægtepagten begrænser, hvor meget af ægtefællens formue, hun kan gøre krav på i tilfælde af skilsmisse. En ny ægtepagt blev forhandlet og underskrevet lige før Marys besøg på Tasmanien i november 2006. Den siger, at Mary ikke får en bolig efter eget valg i tilfælde af skilsmisse, som hendes svigerinde grevinde Alexandra fik.

Børn 
Kronprinsesse Mary fortalte i februar 2005 til australsk tv, at det ikke var nogen hemmelighed at de planlagde at få børn. Ved de olympiske lege i 2004 fortalte kronprins Frederik til danske journalister, at han håbede, at der ville være "kænguruer i pungen" ved næste OL i 2008. Yderligere blev parret set købe babytøj i en butik på Tasmanien på den sidste dag af deres private ferie efter deres officielle besøg i Australien i februar-marts 2005.

Den 25. april 2005 meddelte det danske hof at kronprinsessen ventede sit første barn, som hun forventede ville blive født i oktober.

Den 15. oktober 2005 kl. 01:57 fødte kronprinsessen på Rigshospitalet en velskabt søn på 3500 gram og 51 cm. De sidste 10 timer op til fødslen var hun på hospitalet og kronprins Frederik var til stede ved fødslen.

Prinsens navn Prins Christian til Danmark blev meddelt ved dåben, der blev holdt den 21. januar 2006 i Christiansborg Slotskirke. Hans fulde navn er Christian Valdemar Henri John. Valdemar er et gammelt dansk kongenavn. Henri og John er navnene på hans farfar og morfar.

Den 26. oktober 2006 meddelte det danske hof at kronprinsessen ventede sit andet barn. Kronprinsessen blev ifølge hoffets pressechef Lis M. Frederiksen indlagt den 21. april 2007 på Rigshospitalet, da kronprinsessen skulle føde sit andet barn i starten af maj. Senere samme dag meddelte det danske hof: "Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har lørdag den 21. april 2007 kl. 16.02 på Rigshospitalet født en velskabt datter. Vægt: 3350 gr., længde: 50 cm." Prinsessen er den første danske prinsesse født siden 1946. Den 1. juli 2007 blev prinsessen døbt Isabella Henrietta Ingrid Margrethe. Isabella er en form af navnet Elizabeth, som er kronprinsessens mellemnavn, og tillige navnet på Christian 2. dronning før det blev fordansket til Elisabeth. Henrietta er navnet på Marys afdøde, biologiske mor. Margrethe er efter kronprinsens mor, dronning Margrethe 2. Ingrid er efter kronprinsens mormor, dronning Ingrid, der døde i år 2000.

Den 6. august 2010 udsendte parret en pressemeddelelse om, at kronprinsessen ventede tvillinger, og den 8. januar 2011 nedkom Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary med prins kl. 10:30 (vægt: 2674 gr., længde: 47 cm.) og prinsesse kl. 10:56 (vægt: 2554 gr., længde 46 cm.). Navnene blev bekendtgjort på dåbsdagen d. 14. april 2011, hvor drengen blev døbt Vincent Frederik Minik Alexander, og pigen blev døbt Josephine Sophia Ivalo Mathilda.

Bolig 
Den officielle bolig for kronprinseparret er Brockdorffs Palæ, der er en del af Amalienborg. Indtil 2010 benyttede familien Kancellihuset ved Fredensborg Slot som fast bolig – Kancellihuset vil fremover tjene som sommerbolig for parret. Det har haft en midlertidig lejlighed i Moltkes Palæ, der også er en del af Amalienborg, mens Brockdorffs palæ blev restaureret.

Titler, æresbevisninger og protektioner

Titler 
 5. februar 1972 — 14. maj 2004: Frøken Mary Elizabeth Donaldson
 14. maj 2004 — 29. april 2008: Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Kronprinsesse af Danmark
 29. april 2008 — nu: Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Kronprinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat.

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (2004)
 : Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag (Em.16.apr.2015.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 : Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv. Ft)

Udenlandske dekorationer 
 : Kroneordenen, Storkors, (B.Kr.1)
 : Sydkorsorden, Storkors, (Br.SK.1.)
 : Stara Planina Orden, 1. kl.,(Bu.S.P.1.)
 : Hvide Roses Orden, Storkors, Finland (Fi.H.R.1)
 : Orden for gode Gerninger, Storkors, (Gr.g.G.1.)
 : Den islandske Falkeorden, Storkors, Island (Is.F.1.)
 : Civil fortjenstorden af den nederlandske løve (Ne.L.1)
 : Medalje til minde om Kong Willem-Alexanders kroning 2013 (Ne.Krm.2013)
 : Sankt Olavs Orden, Storkors (No.St.O.1)  (2005)
 : Nordstjerneorden, Storkors, (Sv.N.Stj.1.)
 : Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.)

Protektioner 
Mary er protektor for en lang række institutioner, begivenheder og foreninger, blandt andet:
 Børnehjælpsdagen
 Copenhagen International Fashion Fair
 Dansk Flygtningehjælp
 Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor
 Forskningens Døgn
 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
 Hjernesagen
 Hjerteforeningen
 KFUMs Soldatermission
 Nyreforeningen
 Mødrehjælpen
 IFMSA August meeting 2011
 Sind

Grevinde af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Prins Joachims ægtefælle Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie har titlen grevinde af Monpezat.

Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab, i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat. ..." 

Derfor er kronprinsessens titel herefter: Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, grevinde af Monpezat.

 Reklameværdi for Danmark 
Det amerikanske analyseinstitut Nation Branding, der beregner værdien af nationale symboler, har beregnet, at kronprinsesse Mary er 12 milliarder kroner værd for Danmark.

Værdien skyldes, at danske kongelige er et helt unikt "produkt", der vækker stor opsigt i andre lande. Når en kongelig hjælper dansk erhvervsliv med at bryde igennem i udlandet, betyder det ofte, at myndighedernes døre står anderledes åbne end ellers. Deres færden i udlandet har desuden stor værdi for turismen.

Udsagnet om værdien for turismen er dog blevet betvivlet i DR's program Detektor. Ifølge den tidligere internetavis Dato'', der oprindeligt havde viderebragt oplysningerne om værdien af de 12 mia. kroner, var beløbet fremkommet som en "provokation" og var udtryk for "beregninger på bagsiden af en konvolut".

Anetavle

Noter

Eksterne henvisninger 

 Kronprinsparrets hjemmeside
 Curriculum Vitae 
 Billed-Bladets blå bog 
 Kongehuset
 Panoramafotos fra bryllupet  (Quicktime)
 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Mary Elizabeth Donaldson

Prinsesser fra Danmark
Kronprinsesser
Grevinder fra Danmark
Personer fra Hobart
Personer i Kraks Blå Bog
Storkorskommandører af Nordstjerneordenen
Storkors af Sankt Olavs Orden
Storkors af Den Islandske Falkeorden 
Danskere i 2000-tallet